Departement har flera betydelser:

 Ministerium kallas i vissa länder så:
 Sveriges departement
 Norges departement
 USA:s regeringsdepartement

 en administrativ region i flera länder som motsvarar ungefär ett svenskt län. Se
 Benins departement
 Bolivias departement
 Colombias departement
 El Salvadors departement
 Elfenbenskustens departement
 Frankrikes departement
 Guatemalas departement
 Honduras departement
 Kameruns departement
 Nicaraguas departement
 Nigers departement
 Paraguays departement
 Uruguays departement

Se även 
 Prefektur

Regionala politiska indelningar

it:Dipartimento#Voci correlate